

Diversen 
 Gerd (mythologie), een reuzin uit de Noordse mythologie
 Gerd (punkband), een muziekgroep uit Hamburg
 Gerd (voornaam), een jongensnaam

Personen 
 Gerard Barkhorn, Luftwaffe-piloot in de Tweede Wereldoorlog
 Gerd Arntz, Duits-Nederlandse grafisch ontwerper
 Gerd Audehm, Duits professioneel wielrenner
 Gerd Binnig,  Duits natuurkundige
 Gerd Brüx,  Duitse beeldhouwer
 Gerd de Keijzer, Nederlands wielrenner
 Gerd de Smyter, manager van BNR
 Gerd Deutschmann, Duits acteur
 Gerd Faltings, Duits wiskundige
 Gerd Heidemann, Duits oorlogsjournalist, betrokken bij ver valste dagboeken van Adolf Hitler
 Gerd Kanter, atleet (discuswerper) uit Estland
 Gerd Kasperski, Duits voetballer
 Gerd Kelbling, gezagvoerder van een U-boot in de Tweede Wereldoorlog
 Gerd Conrad Kettler zu Alt-Assen, heer van Alt-Assen
 Gerd Kische, voetballer uit Oost-Duitsland
 Hans-Gerd Klesen, Duits componist, arrangeur en dirigent
 Gerd Leers, Nederlands politicus en burgemeester
 Gerd De Ley, Vlaams acteur, toneelschrijver en dichter
 Gerd Van Loock, Vlaams stripauteur
 Gerd Müller, Duits voormalig profvoetballer
 Gerd Prick, Nederlands politicus en burgemeester
 Gerd-Jan Poortman, Nederlands zeiler
 Gerd Renshof, Nederlands schilder
 Gerd Rüdiger Puin, Duits paleograaf
 Gerd von Rundstedt, Duits veldmaarschalk in de Tweede Wereldoorlog
 Gerd Wessig, Duits hoogspringer
 Gerd Wiltfang, Duits springruiter

Zie ook 
 Ger (doorverwijspagina)
 Gers (doorverwijspagina)
 Gert (doorverwijspagina)